Vico steht für:

 De Vico (Mondkrater)
 (20103) de Vico, Asteroid des Hauptgürtels
 54P/de Vico-Swift-NEAT, Komet
 Lago di Vico, Vulkansee in der Region Latium, Italien

Vico ist der Name folgender Orte:
 Vico (Korsika), französische Gemeinde im Département Corse-du-Sud
 Vico, Ortsteil der italienischen Gemeinde Coggiola in der Provinz Biella
 Vico Canavese, italienische Gemeinde in der Provinz Turin
 Vico Equense, italienische Gemeinde in der Provinz Neapel
 Vico del Gargano, italienische Stadt in der Provinz Foggia
 Vico nel Lazio, italienische Gemeinde in der Provinz Frosinone
 Vico Morcote, Schweizer Gemeinde im Kanton Tessin

Vico ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Vico (aktiv 1707–1732), italienische Altistin, Händel-Interpretin
 Enea Vico (1523–1567), italienischer Kupferstecher, Numismatist und Autor
 Francesco de Vico (1805–1848), italienischer Astronom
 Giambattista Vico (1668–1744), italienischer Geschichts- und Rechtsphilosoph
 Jovica Vico (* 1978), bosnischer Fußballspieler
 Julio García Vico (* 1992), spanischer Dirigent und Pianist
 Nicola Devico Mamone (* 1976), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Pietro De Vico (1911–1999), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Operation Vico
 Vicco
 Wiko